Raoul II est un nom porté par plusieurs nobles européens (par ordre chronologique) :
  Raoul II de Vexin (tué en 943), fut comte de Vexin, d'Amiens et de Valois
 Raoul II de Beaumont-au-Maine (~ 960-~1015) est vicomte du Maine,
 Raoul II de Tosny (av. 1040-1102), baron anglo-normands,
 Raoul II de Vermandois (1145-1167), comte de Vermandois et de Valois,
 Raoul II de Cierrey (-1243) évêque d'Évreux,
 Raoul II Sores, seigneur d'Estrée, maréchal de France,
 Raoul II de Clermont-Nesle (~1245-1302), chambellan et connétable de France,
 Raoul II de Brienne (exécuté en 1350), connétable de France,